El-Manzala kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al-Manzilah, ort, Ad-Daqahliyya, 
 Markaz al Manzilah, region, Ad-Daqahliyya, 

Robotskapade Egyptenförgreningar